Slovo mod se používá v několika různých významech:

 mod – určitý druh úpravy počítačové hry
 mod – zkratka pro modulo neboli zbytek po dělení
 mod (subkultura) – britská subkultura
 MoD – zkratka pro Ministry of Defence

Související články 
 Mód – více různých významů (rozcestník)